Гай Веттій Сабініан Юлій Хоспет (*Gaius Vettius Sabinianus Iulius Hospes, бл. 142 —після 191) — державний та військовий діяч часів Римської імперії.
 Белларі-Хоспет — залізорудне родовище в Індії.